Никола́й За́яц:
 Заяц, Николай Владимирович — белорусский и российский журналист, бизнесмен, музыкант, общественно-политический и культурный деятель.
 Заяц, Николай Филиппович (1885—1949) — советский военачальник, контр-адмирал.